Бартеньевка — название населённых пунктов:

Россия 
 Бартеньевка — село в Грязинском районе Липецкой области.
 Бартеньевка — село в Сосновоборском районе Пензенской области.

Севастополь 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Бартеньевка — бывшее село в Нахимовском районе.